Села:
 Петровського — колишня назва села Вишневе (Одеська область, Березівський район)
 Петровського — колишня назва села Вишневе (Чернігівська область, Бахмацький район, Фастовецька сільська рада)
 Петровського — колишня назва села Горіхове (Донецька область, Покровський район)
 Петровського — колишня назва села Привітне (Черкаська область, Драбівський район)
 Петровського — колишнє село Оржицького району Полтавської області, зняте з обліку рішенням Полтавської обласної ради від 28 лютого 1995 року

Селища:
 Петровського — колишня назва селища Благовіщенське (Херсонська міська рада, Корабельний район)
 Петровського — колишня назва селища Степове (Черкаська область, Золотоніський район)
 Петровського — колишнє селище Шполянського району Черкаської області, зняте з обліку рішенням Черкаської обласної ради від 15 грудня 1987 року